Ереванский фуникулёр () или () — линия фуникулёра в городе Ереван (Республика Армения), которая соединяет центр города с Норкским плато.

Архитекторами проекта являлись Багдасар Арзуманян и Ованес Маркарян. Линия имеет две станции — Нижная (на стыке улиц Налбандяна и Чаренца) и Верхная (на Норкском плато).

Во Время СССР 
Ереванский фуникулёр был открыт в 1967 году и перевозил пассажиров из центра города до Норкского плато и обратно. Расстояние между станциями составляет 540 метров при разнице высот 109 метров. Вагонетка проходила это расстояние за 2,5 минуты. Она позволяла сократить более чем в 5 раз, по сравнению с автомобилем, время пути до плато.

Независимая Армения 
В первые годы независимости, когда в городе были большие проблемы с электроснабжением, фуникулёр продолжал свою работу и перевозил по 400-500 человек в день.

Инцидент 2004 года 
2 марта 2004 года на канатной дороге оборвался трос, и с большой высоты обрушился вагон, в котором находились 8 человек. В результате трагедии 3 человека погибли, а 5 — ранены. По словам специалистов, работавших на месте аварии, версия перегрузки вагона, рассчитанного на 12 пассажиров, исключается. В инциденте обвинили владельца канатной дороги, причиной трагедии стало состояние тросов, не менявшихся долгое время.

Современное состояние

Нижная станция (Гераци) 
После инцидента 2004 года, канатная дорога была закрыта и частично демонтирована.

По состоянию на 2023 год фуникулёр заброшен. На нижней станции остался уцелевший вагон. Одна из двух главных лестниц частично обрушена.

Верхняя станция (Норк) 
Верхняя станция также заброшена, однако находится в немного лучшем состоянии, чем нижняя станция, хотя местные жители уверены, что её ждёт та же судьба, что и постигло нижней станции.

Примечания

Ссылки 
 

Фуникулёры
Транспорт Еревана